Limonia (botanica) – genere di piante della famiglia Rutaceae
Limonia (zoologia) – genere di insetti della famiglia Limoniidae
Limonia – antico nome dell'isolotto di Alinnia nel mar Egeo